Protathlima A’ Kategorias (2012/2013) – 75. edycja najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej na Cyprze. Liga liczy 14 zespołów. Rozgrywki składają się z dwóch części. Najpierw drużyny rozgrywają ze sobą po dwa mecze tradycyjnym systemem mecz i rewanż. Dwie najsłabsze drużyny spadają z ligi, a pozostałe dwanaście zostaje podzielonych na trzy 4-zespołowe grupy i znów systemem mecz i rewanż walczą o następujące pozycje:
 w grupie A o miejsca 1. – 4. (za zdobycie mistrzostwa kraju zespół zyskuje prawo gry w kwalifikacjach Ligi Mistrzów UEFA (2013/2014)
 w grupie B o miejsca 5. – 8.
 w grupie C o miejsca 9. – 12. (ostatnia drużyna w tej grupie spada z ligi)

Tytułu broniła drużyna , ale ostatecznie nowym mistrzem Cypru została drużnya . Najskuteczniejszym zawodnikiem okazał się Bernardo Vasconcelos z zespołu , który zdobył 18 bramek.

Drużyny 

Po poprzednim sezonie spadły drużyny:  (12.),  (13.) oraz  (14.).

Pierwsza runda

Tabela

Wyniki

Druga runda

Grupa A

Tabela

Wyniki

Grupa B

Tabela

||rowspan=1 style="background-color:white;"|

||rowspan=2 style="background-color:white;"|

Wyniki

Grupa C

Tabela

||rowspan=2 style="background-color:white;"|

Wyniki

Baraż o utrzymanie w lidze

23 maja 2013 roku został rozegrany mecz barażowy o udział w cypryjskiej Protathlima A’ Kategorias (2013/2014) pomiędzy zespołami , a czwartą drużyną Protathlima B’ Kategorias - .

Najlepsi strzelcy 

Stan na 19 maja 2013; Źródło: CFA

Przypisy 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Cyprze
2012 w piłce nożnej
2013 w piłce nożnej
2012 na Cyprze
2013 na Cyprze